German Open 1996 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 9 och 15 december 1996 i Osnabrück, Tyskland.

Ronnie O'Sullivan vann turneringen efter att ha slagit Alain Robidoux i finalen med 9–7. Det var O'Sullivans fjärde rankingtitel totalt, för Robidoux var det den första rankingfinalen i karriären.

Kval
I huvudturneringen deltog endast 16 spelare vilket innebar att även de topprankade spelarna fick spela en kvalomgång till turneringen. Denna kvalomgång spelades i Preston, England 14 november 1996. Spelare som Jimmy White, John Parrott och Peter Ebdon slogs ut i denna omgång och behövde alltså inte åka till Tyskland.

Resultatet av kvalmatcherna i den sista kvalomgången finns nedan.

Huvudturnering

Externa länkar
snooker.org

1996 i Tyskland
Snookersäsongen 1996/1997
Snookerturneringar i Tyskland
German Masters